Ваха:
 Ваха, Лукаш (род. 1989) — чешский футболист.
 Ваха (Waha) — деревня в Бельгии.
 Ваха (гр. ვახა) — деревня в Мартвильском муниципалитете Грузии.
 Ваха (чеч. «живи») — чеченское и ингушское мужское имя.
 Ваха (эст. Vaha — «воск») — фамилия эстонского происхождения.
 Ваха () — слово коптского происхождения, по-арабски значит «оазис».
 Ваха — распространённое в русском языке разговорное название варгейма Warhammer 40,000.